A FIA WTCC brazil nagydíjat a Autódromo Internacional de Curitiba-n rendezik meg Curitiba város közelében Paraná államban.

2006 óta rendeznek itt versenyt, akkor az ötödik fordulóként szerepelt. 2007-től szezonnyitó versenye a bajnokságnak.

Futamgyőztesek 

Brazil
Autóversenyzés Brazíliában